Salangen peut désigner :

 Salangen, un fjord de 18 kilomètres de long situé dans le comté de Troms et Finnmark, en Norvège ;
 Salangen, une municipalité de 2220 habitants située au bord du fjord.